Flatholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Flatholm (Lumparland, Åland), 
 Flatholm, del av Halsö, Iniö, Åboland,

Se även
Flatholmen
Flåtholm
Flakholm

Robotskapade Finlandförgreningar